Nuguria bezeichnet

 eine Atoll-Gruppe im Pazifik, siehe Nuguria-Inseln
 das größte Atoll der Nuguria-Inseln, siehe Nuguria (Atoll)
 eine auf den Nuguria-Inseln gesprochene polynesische Sprache, siehe Nukuria (Sprache)